El murgón de la esquina es un grupo de música infantil de Argentina.

El murgon de la Esquina es un grupo de música para chicos que desde hace 8 años compone música y produce espectáculos dirigidos al público infantil.

La propuesta musical del grupo se ha caracterizado siempre por combinar en sus espectáculos elementos del rock y la música popular latinoamericana, en el marco de puestas escénicas basadas en el humor y en la interacción con el público.

Dueño de un repertorio propio que anida en el rock y el pop, en sus actuaciones en vivo el grupo genera un espacio en el cual su música se transforma en una energía que hace que grandes y chicos no puedan evitar mover sus pies sin parar.

Las canciones que componen los espectáculos del Murgón de la Esquina abordan diversas temáticas propias de la vida cotidiana de los chicos, desde un lenguaje propio que evita subestimarlos y caer en viejos clichés del género infantil.

Utilizando a la música y al lenguaje como medios para el juego y la diversión, el grupo construye un espacio en el cual la interacción con los chicos juega un rol central y es el motor de todo lo que sucede a lo largo del espectáculo.

Su estilo musical se enfoca en el Rock and Roll, aunque también se basa en otros ritmos, tanto actuales, como el hip hop, el reggae y el ska, como tradicionales, como la chacarera y el candombe.

Origen del nombre 

El nombre del grupo se eligió a partir de una identificación con el fenómeno la murga que tiene una energía positiva, de mucha alegría, de mucha fuerza, en donde el baile tiene un rol vital y central. Pese a ello, a no confundirse. El Murgón de la Esquina, es más que una murga. Es un grupo de rock para niños, con un repertorio propio de canciones influido fuertemente por la sonoridad del rock y el pop, a través del cual busca contar historias, proponer juegos, bailar, saltar, dejar volar la imaginación, y sobre todo divertirse.

El murgón".

Integrantes 

 Natalia Chiesa, voz
 Facundo Álvarez, Guitarra, coros y compositor.
 Javier Cantón, bajo eléctrico y coros.
 Músicos invitados

Discografía 

 El murgón de la esquina (2002)
 Se editará en 2010

Referencias

Enlaces externos 

Página oficial de "El murgón de la esquina":

Grupos de musica para niños, rock para chicos de Argentina
MOMUSI